Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 12 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Майкл Фелпс стал первым с 1976 года американцем, выигравшим олимпийское золото на этой дистанции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
10 августа 2008, с 18:54 до 19:26 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
11 августа 2008, с 10:13 до 10:24 по местному времени

Занявшие 3-е и 13-е места в отборочных заплывах Брент Хейден и Амори Лево снялись с полуфинальных заплывов, чтобы сохранить силы на эстафету 4×100 м вольным стилем, которая была назначена всего лишь на час с небольшим позже полуфиналов. Поэтому вместо них участвовали занявшие 17-е и 18-е места Робби Ренвик и Родригу Кастру.

Финал 
12 августа 2008, в 10:16 по местному времени

Примечания 
 DNS — не вышел на старт

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, мужчины, 200 м